LVP steht als Abkürzung für:

 Landesverband Vorpommern, eine Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1990
 Large Volcanic Province, siehe Large Igneous Province #Definition
 Leichtverpackung
 Leichtathletik-Verband Pfalz, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Liberale Volkspartei (Saarland) im Saargebiet (1921–22)
 Liegenschaftsverwaltung Pullach, siehe Bundesnachrichtendienst #Sonstige Dienststellen
 Litauische Volkspartei im Memelland (1923–39)
 Large-Volume Parenterals

Abkürzung